Clandestinos – film del 1987 diretto da Fernando Pérez
 Clandestinos – film del 2007 diretto da Antonio Hens

Pagine correlate 
 Clandestino